RFA Sir Galahad steht für folgende Landungsschiffe der Royal Navy:

 RFA Sir Galahad (1966)
 RFA Sir Galahad (1987)